Артурс Плезнієкс (,  21 січня 1992) — латвійський важкоатлет, бронзовий призер 2020 року.

Результати

Примітки

Посилання 
 Артурс Плезнієкс  на сайті IWF

латвійські важкоатлети
латвійські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020